Эли́забет Бе́рридж (; 2 мая 1962, Нью-Рошелл, Нью-Йорк, США) — американская актриса и певица.

Биография 
Элизабет Берридж родилась 2 мая 1962 года в Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк, США) в семье юриста Джорджа Берриджа и социального работника Мэри Л. Берридж (в девичестве Робинсон).

Элизабет окончила «Chatsworth Elementary School» и «Mamaroneck High School».

Карьера 
Элизабет дебютировала в кино в 1979 году, сыграв роль Шейлы Стюорд в фильме «». Спустя два года снялась в главной роли в фильме-слэшере «Смертельная забава». Всего Берридж в 26-ти фильмах и телесериалах.

Также Элизабет является певицей.

Личная жизнь 
С марта 2001 года Берридж замужем за актёром Кевином Корриганом. У супругов есть дочь — Сэйди Роуз Корриган.

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Выпускники Мамаронекской средней школы
Киноактрисы США